Jörg Syrlin Starszy (ok. 1425 – 1491), niemiecki stolarz
 Jörg Syrlin Młodszy (ok. 1455 – 1521), niemiecki stolarz